Das Dameneinzel der Australian Championships 1954 war ein Tenniswettbewerb in Sydney.

Vorjahressiegerin war Maureen Connolly. Im Endspiel setzte sich Thelma Long gegen Jenny Staley mit 6:3 und 6:4 durch. Für Long war es der zweite Titel bei den Australian Championships.

Setzliste

Hauptrunde

Weblinks 
 Turnierplan auf der Australian Open-Homepage

Dameneinzel
1954